Kristine Moldestad – pallamanista norvegese
 Lars Moldestad – dirigente sportivo ed ex calciatore norvegese
 Sigrid Moldestad – cantante e violinista norvegese